Ébullition est un centre culturel suisse situé à Bulle, dans le canton de Fribourg.

Histoire 
En 1991, un groupe de jeunes bullois ressentent un manque d'alternative rock à l'offre culturelle gruérienne. L'ancien cinéma Lux est alors inoccupé depuis 3 ans et leur semble être un lieu idéal pour créer une nouvelle salle de concerts. Après avoir été repoussés par la commune, ils organisent un concert le  en louant le marché couvert, où s'est construit Espace Gruyère quelques années plus tard. À la suite de cette soirée, les autorités ont revu leur copie et leur ont proposé d'investir l'ancien cinéma. L'association Ébullition est fondée le .

Au , une centaine d'événements sont organisés chaque année, dont la moitié de concerts, pour un budget de plus de  francs suisses.

Fêtant ses 25 ans d'existence lors de la saison 2016-2017, la salle prépare un livre retraçant son parcours depuis sa fondation.

Annexes

Lien externe

Notes et références 

Salle de concert en Suisse
Culture dans le canton de Fribourg
Bâtiment dans le canton de Fribourg